Стенуляса () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Симбурешть.
 Стенуляса () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Вітомірешть.